Tata lew (oryg. Papa Löwe lub Papa Löwe und seine glücklichen Kinder, 2000-2001) – niemiecki serial animowany. Zawiera 26 odcinków. Emitowany od 2 września 2008 roku w TVP1, od 7 stycznia 2015 roku w TVP ABC, a od 1 lipca 2015 roku w paśmie Bajkowa TVS na antenie TVS.

Wersja polska 
Wersja polska: TVP AGENCJA FILMOWA
Reżyseria: Andrzej Bogusz
Dialogi: Grażyna Dyksińska
Tłumaczenie: Krystyna Żuchowicz
Dźwięk: Jakub Milencki
Montaż: Zofia Dmoch
Tekst piosenki: Krzysztof Rześniowiecki
Opracowanie muzyczne:
 Piotr Gogol,
 Eugeniusz Majchrzak
Kierownictwo produkcji: Monika Wojtysiak
Wystąpili:
 Marcin Przybylski − Walter
 Jolanta Wilk
 Agnieszka Kunikowska
 Iwona Rulewicz
 Anna Apostolakis
 Leszek Zduń
 Cezary Kwieciński
 Tomasz Bednarek
 Grzegorz Wons
 Krzysztof Szczerbiński
 Ewa Wawrzoń
 Krzysztof Strużycki
 Andrzej Bogusz
 Ewa Serwa
 Mirosław Jękot
 Artur Kaczmarski
 Jerzy Mazur
 Jan Kulczycki
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2001